Hans Poeschel ist der Name folgender Personen:

* Hans Poeschel (Politiker) (1881–1960), deutscher Verwaltungsjurist und Oberbürgermeister von Mönchengladbach
 Hans Poeschel (Philologe) (1882–1948), deutscher Altphilologe und Gymnasiallehrer